Алекса́ндр Грице́нко:
 Гриценко, Александр Васильевич (1907—1978) — советский государственный и партийный деятель.
 Гриценко, Александр Иванович (род. 1934) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Гриценко, Александр Николаевич (1980—2022) — русский писатель.
 Гриценко, Александр Павлович (1890—1970) — советский военный деятель, генерал-майор.